День миссионера () — национальный праздник Французской Полинезии, заморской территории Франции. Отмечается ежегодно 5 марта и приурочен к прибытию англиканских миссионеров к острову Таити в 1797 году.

История 
5 марта 1797 года британские протестанты из Лондонского миссионерского общества на корабле «» высадились на остров Таити. Несмотря на первоначальные попытки, миссионерам удалось обратить в свою веру местного короля Помаре II, который стремился укрепить свою власть над другими вождями острова с помощью новой религии. 16 мая 1819 года король был официально крещён, а его примеру последовали и остальные жители Таити. Протестантизм остался доминирующей религией среди туземцев даже после колонизации острова Францией.

1 февраля 1978 года официально был провозглашён праздник в честь этого события.

Празднование 
В приходах  проводятся богослужения. Также проводятся различные шоу, концерты, фестивали и прочие культурные мероприятия. Традиционно в Папеэте проводятся исторические реконструкции прибытия на остров первых миссионеров.

В коммуне  в день праздника возлагают цветы к могилам первого христианского короля Таити Помаре II и члена миссии , который впервые перевёл Библию на таитянский язык.

Примечания 

Появились в 1978 году
Культура Французской Полинезии
Культура Таити
Праздники Франции